Lumbricillus litoreus är en ringmaskart som först beskrevs av Hesse 1893.  Lumbricillus litoreus ingår i släktet Lumbricillus och familjen småringmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småringmaskar
litoreus